

Austria 
 Neudorf bei Parndorf – gmina w kraju związkowym Burgenland, w powiecie Neusiedl am See
 Neudorf bei Staatz – gmina targowa w kraju związkowym Dolna Austria, w powiecie Mistelbach

Niemcy 
 Neudorf – dzielnica Grafenau
 Neudorf – dzielnica Harzgerode
 Neudorf – dzielnica gminy Sehmatal, w kraju związkowym Saksonia, w powiecie Erzgebirgskreis
 Neudorf/Spree – dzielnica gminy Guttau, w kraju związkowym Saksonia, w powiecie Budziszyn
 Graben-Neudorf – gmina w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia, w powiecie Karlsruhe
 Graben-Neudorf – wspólnota administracyjna w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia, w powiecie Karlsruhe
 Neudorf-Bornstein – gmina w kraju związkowym Szlezwik-Holsztyn, w powiecie Rendsburg-Eckernförde

Rumunia 
 Neudorf – wieś w okręgu Arad, w gminie Zăbrani

Szwajcaria 
 Neudorf – miejscowość w kantonie Lucerna

Ukraina 
Dawna nazwa miejscowości:
 Nowa Wieś (rejon drohobycki)

Zobacz też 
 Kreba-Neudorf
 Neudörfl
 Neuendorf
 Neundorf
 Wiener Neudorf